Der Taça de Prata 1980 war die dritte Spielzeit der zweiten Fußball-Liga Brasiliens.

Saisonverlauf 
Der Wettbewerb startete am 23. Februar 1980 in seine neue Saison und endete am 18. Mai 1980. Die Meisterschaft wurde vom nationalen Verband CBF ausgerichtet.

Am Ende der Saison konnte der Londrina EC die Meisterschaft feiern. Die beiden Finalisten qualifizierten sich für die erste Liga 1981. Des Weiteren spielten die acht Gruppensieger aus der ersten Runde aus, welche vier Klubs an der erste Liga 1980 teilnehmen dürfen.

Der Wettbewerb wurde in zwei Gruppenphasen, einem Halbfinale und einem Finale eingeteilt.

Teilnehmer 
Es nahmen 64 Mannschaften am Wettbewerb teil

Modus 
Punktevergabe
 1. Anzahl von Siegen
 2. Größere Anzahl von Punkten
 3. Bessere Tordifferenz
 4. Anzahl von Tore
 5. Anzahl Gegentore
 6. Direkter Vergleich

1. Runde 
In der ersten Runde wurden die 64 Teilnehmer in acht Gruppen zu je acht Klubs aufgeteilt. Alle Teilnehmer spielten in ihren Gruppen einmal gegen alle Teilnehmer einer Gruppe. Die Gruppensieger spielten in einem Playoff die Teilnahme an der Taça de Ouro. Die Verlierer aus den Playoffs sowie die Zweit- und Drittplatzierten der ersten Runde zogen in die Zweite ein.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Gruppe G 

|}

Gruppe H 

|}

Play-Off zur Taça de Ouro 
Nach Hin- und Rückspiel stand es zwischen dem CA Juventus und América FC (SP) 2:2. Aufgrund des besseren Abschneidens in der ersten Runde qualifizierte sich América für die Taça de Ouro 1980.

|}

Runde 2 
Hier trafen die 20 qualifizierten Klubs der ersten Runde und der Play-Offs in vier Gruppen zu je fünft aufeinander. In den Gruppen spielte jeder Klub einmal gegen jeden Teilnehmer. Die beste Mannschaft jeder Gruppe zog ins Halbfinale ein.

Gruppe I 

|}

Gruppe J 

|}

Gruppe K 

|}

Gruppe L 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Hinspiel

Rückspiel

Beste Torschützen

Abschlusstabelle 
Die Tabelle diente lediglich zur Feststellung der Platzierung der einzelnen Mannschaften in der Saison. Sie wurde zeitweise vom Verband auch zur Ermittlung einer ewigen Rangliste herangezogen. Sie setzt sich zusammen aus allen ausgetragenen Spielen. In der Sortierung hat das Erreichen der jeweiligen Finalphase Vorrang vor den erzielten Punkten.

|}

Weblinks 
 Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com
 Zusammenfassung auf bolanaarea.com
 Zusammenfassung auf fussballzz.de

1980
Fußballsaison 1980